Pullens ist der Familienname folgender Personen:

 Krystl Pullens (* 1983), niederländische Sängerin, siehe Krystl
 Vern Pullens (1929–2001), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker